Василий Завгородний:
 Завгородний, Василий Назарович (1893—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Завгородний, Василий Никифорович (1911—1961) — Герой Советского Союза.
 Завгородний, Василий Петрович (1922 — после 2000) — деятель КПСС.